

Codici 
 ANK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ankara (Turchia)
 ANK – codice vettore ICAO di Air Nippon
 ank – codice ISO 639-3 della lingua goemai

Geologia 
  ANK – Unità di Colle Ancarano – nel comune di Norcia, nella provincia di Perugia – sintema stratigrafico dell'Umbria

Mineralogia 
 Ank – abbreviazione di ankerite

Note